François de Beauharnais (-1587) – nobile francese
 François de Beauharnais (-1681) – nobile francese
 François de Beauharnais de La Boëche (1655-1746) – politico e militare francese
 François de Beauharnais (1714-1800) – nobiluomo, militare e politico francese
 François de Beauharnais (1756-1846) – nobiluomo, militare e politico francese